Walderdorff heißen

Personen:
 eine  rheinische Adelsfamilie, siehe Walderdorff (Adelsgeschlecht)

 Adalbert II. von Walderdorff (1697–1759), katholischer Bischof von Fulda
 Adolf von Walderdorff (1835–1919), Reichstagsabgeordneter
 Carl Wilderich von Walderdorff (1799–1862), deutscher Politiker, Staatsminister des Herzogtums Nassau 
 Hugo von Walderdorff (1828–1918), deutscher Guts- und Schlossbesitzer
 Johann IX. Philipp von Walderdorff (1701–1768), kath. Erzbischof und Kurfürst von Trier
 Philipp Franz Wilderich Nepomuk von Walderdorf (1739–1810), Fürstbischof von Speyer
 Wilderich von Walderdorff (1617–1680), katholischer Bischof der Diözese Wien
 Wilderich von Walderdorff (Politiker) (1831–1898), deutscher Politiker, MdL Nassau 

Weiteres:
 Palais Walderdorff in Trier